Fish Out of Water ("pesce fuor d'acqua" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Fish Out of Water  – album di Chris Squire del 1975
 Fish Out of Water  – album di Charles Lloyd del 1989
 Fish Out of Water  – traccia dell'album Elemental dei Tears for Fears del 1993
 Fish Out of Water  – singolo dei One Minute Silence del 2001, dall'album Buy Now... Saved Later

Televisione 
 Il mostro della baia (A Fish Out of Water) – episodio della terza stagione de I Griffin
 Pesce fuor d'acqua (Fish Out of Water) – episodio della prima stagione di H2O: Just Add Water
 Spionaggio marino (Fish Out of Water) – episodio de Le nuove avventure di Flipper
 Un pesce fuor d'acqua (Fish Out of Water) – episodio della terza stagione di  BoJack Horseman